Терри Саузерн (; 1 мая 1924 — 29 октября 1995) — американский писатель-битник, публицист, сценарист и преподаватель университета.

Книги 
  (1958) — совместно с

Сценарии 
 Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу (1964)
 Незабвенная (1965)
 Коллекционер (1965)
 Цинциннати Кид (1965)
 Казино «Рояль» (1967)
 Барбарелла (1968)
 Беспечный ездок (1969)
 Конец дороги (1969)
 Чудотворец (1969)
 Телефон (1988)

Примечания

Ссылки 
 Terry Southern — The Official Site
 «Grooving in Chi» — Terry Southern’s Esquire magazine article about covering the 1968 Democratic National Convention with William Burroughs and Jean Genet
 Detailed interview with Southern by Lee Hill, who later wrote Southern’s biography A Grand Guy

Лауреаты премии «Хьюго»
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Лауреаты премии О. Генри